Жан-Мишель Жак () — французский политик, депутат Национального собрания Франции.

Биография 
Родился 29 февраля 1968 года в Меце (департамент Мозель). Вырос в городе Агонданже, находившемся в центре крупного сталелитейного и горнодобывающего региона. 

В 1986 году Жан-Мишель Жак в возрасте 18 лет поступил на службу в Национальный военно-морской флот. Получив образование военного санитара, он поступил в школу морских стрелков в Лорьяне, где сдал отборочные экзамены и был зачислен в отряд морские коммандос. В общей сложности прослужил более 23 лет в Военно-Морском флоте страны, 17 из которых – в специальных войсках: комманде Жобер, комманде Трепель и отряде по борьбе с терроризмом и освобождению заложников (ECTLO).

После увольнения с военной службы с 2011 по 2014 годы Жан-Мишель Жак обучал оказанию неотложной медицинской помощи в Институте подготовки медицинских работников в Лорьяне.

Жан-Мишель Жак впервые вступил в политику на муниципальных выборах 2014 года в коммуне Брандерьон. Он возглавил смешанный список, объединяющий левых и правых, который победил в первом туре с 69,74 % голосов. После этого он был избран мэром Брандерьона и стал избранным советником в агломерации Лорьян.

С началом президентской кампании Эмманюэля Макрона в 2017 году Жан-Мишель Жак объявляет о его поддержке. На выборах в Национальное собрание в 2017 году он был выдвинут движением «Вперёд, Республика!» кандидатом по шестому избирательному округу департамента Морбиан. Во втором туре получил 54,7 % голосов и был избран депутатом Национального собрания. В Национальном собрании он вошел в парламентскую группу «Вперёд, Республика!»  и был избран заместителем председателя Комиссии по национальной обороне и вооруженным силам. После избрания депутатом ушел в отставку с постов мэра Брандерьона и советника агломерации Лорьян, оставшись в муниципальном совете Брандерьона до выборов 2020 года.

В январе 2019 года в контексте Движения жёлтых жилетов  Жан-Мишель Жак был определен представителем региона Бретань на больших национальных дебатах. В июне 2019 года он стал членом Национальной комиссии партии «Вперёд, Республика!» по выдвижению кандидатов на муниципальных выборах 2020 года. На выборах в Национальное собрание в 2022 году вновь баллотировался в шестом округе департамента Морбиан от президентского большинства и сохранил мандат депутата, набрав во втором туре 54,8 % голосов.

Занимаемые должности 
23.03.2014 — 11.07.2017 — мэр коммуны Брандерьон  
12.07.2017 — 15.03.2020 — член муниципального совета коммуны Брандерьон  
с 21.06.2017 — депутат Национального собрания Франции от 6-го избирательного округа департамента Морбиан

См. также 
 Депутаты Национального собрания от департамента Морбиан

Ссылки 
Персональная страница на сайте Национального собрания Франции 

Политики Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Члены партии «Вперёд, Республика!»